Richard Cumberland (filosofo), religioso e filosofo inglese
Richard Cumberland (drammaturgo), drammaturgo e scrittore inglese